Dewachter ou De Wachter est un nom d'origine néerlandaise qui signifie le veilleur ou le gardien. 

Variantes :
 , Wachtere, , De Wachtere, Wachters
 Wächter
 De Wagter, De Wagtere, 
 De Waghtere, De Wechter

Patronyme 

 La maison Dewachter, une ancienne chaine belge de magasins de vêtements pour hommes, implantée également en France, créée en 1865 ;
 Isidore Louis Dewachter (1872-1946), plus connu sous son nom d'artiste Louis Dewis, peintre post-impressionniste belge, lié à la maison Dewachter ;
 Michel Dewachter, égyptologue français au CNRS ;
 Vic De Wachter, (1951-), acteur belge.

Monument 
 Le moulin-musée  à Zuidlaren aux Pays-Bas

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand